Музей горного дела в Верхнем Гарце () — исторический музей технологии и культуры, расположенный расположенный в горах Гарц, в городе Клаусталь-Целлерфельд земли Нижняя Саксония, Германия. Является одним из старейших технологических музеев в Германии, представляет историю горного дела в Верхнем Гарце до XIX столетия.  
Коллекция музея начала формироваться в 1884 году. Официальное открытие музея состоялось в 1892 году.

Выставки 
Музей включает, в частности, следующие экспозиции:
 Макеты из бывшей школы горного дела, в XVII и XIX веках использовавшиеся для обучения;
 Демонстрацию шахты с галереями для посетителей;
 Производство витых кабелей, изобретённых в 1834 году в Клаустале-Целлерфельде;
 Коллекцию монет;
 Коллекцию минералов;
 Традиционные предметы быта людей в Верхнем Гарце.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница музея горного дела в Верхнем Гарце (нем.)

Музеи Нижней Саксонии
Музеи горного дела
Клаусталь-Целлерфельд